Чо Суми́ (, ;), также Суми Йо (, ) (род. 22 ноября 1962, Чханвон, Республика Корея) — корейская оперная певица (сопрано), лауреат премии «Грэмми» (совместно с другими исполнителями оперы Р. Штрауса «Женщина без тени», 1992).

Впервые выступила на оперной сцене в Сеуле (партия Сюзанны в «Свадьбе Фигаро» Моцарта). Дебютировала в Европе в 1986 году в Триесте (партия Джильды в «Риголетто» Верди). Училась в римской Академии Санта-Чечилия.

С 1988 года выступает в Метрополитен-опере, с 1989 года — в Венской государственной опере.

Пела также на Зальцбургском фестивале, в «Ла Скала», Чикагской опере.

Примечания

Ссылки 
 Чо Суми (Суми Йо) на сайте belcanto.ru 
 Интервью (итал.) 

Оперные певцы и певицы Республики Корея
Сопрано
Лауреаты премии «Грэмми»
Лауреаты премии Echo Klassik